Ву́лиця Портова́ — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Портова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Портова — вулиця в місті Горішні Плавні.
 Вулиця Портова — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Портова — вулиця в місті Феодосія.

 Вулиця Портова — зникла вулиця в місті Київ.

Вулиці